Ivica Skelin – allenatore di pallacanestro croato
 Mate Skelin – ex cestista e dirigente sportivo croato
 Nikša Skelin – ex canottiere croato
 Siniša Skelin – ex canottiere croato